L'edizione 1987-1988 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Galatasaray Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Tanju Çolak (Galatasaray Istanbul), con 39 reti, che conquista anche la Scarpa d'oro.

Classifica finale

Verdetti
Galatasaray Campione di Turchia 1987-1988.
 Galatasaray ammesso alla Coppa dei Campioni 1988-1989.
 Beşiktaş ammesso alla Coppa UEFA 1988-1989.
Denizlispor, Kocaelispor, Gençlerbirliği Ankara e Zonguldakspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1987
Calcio nel 1988
Campionato turco di calcio